Asclera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1832. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Ischnomera. Asclera ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blombaggar
Asclera